

Cinema 
Belve su Berlino (Hitler – Beast of Berlin) – film del 1939
La belva del secolo (Hitler) – film del 1962 con Richard Basehart
Gli ultimi 10 giorni di Hitler (Hitler: The Last Ten Days) – film del 1973
Hitler, un film dalla Germania (Hitler, ein Film aus Deutschland) – film del 1977 prodotto dalla BBC
Hitler  – film in lingua malayalam del 1996
Hitler  – film in lingua telugu del 1997
Hitler och vi på Klamparegatan  – film svedese del 1997 con Chatarina Larsson
Hitler  – film in lingua hindi del 1998

Fumetti
Hitler  – manga di Shigeru Mizuki del 1971

Persone 
Adolf Hitler (1889-1945) – dittatore della Germania dal 1933 al 1945

Parenti di Adolf Hitler 

 Eva Braun Hitler  – moglie
 Alois Hitler  – padre
 Alois Hitler, Jr.  – fratellastro
 Angela Hitler  – sorellastra
 Bridget Hitler  – cognata
 Klara Hitler  – madre
 Paula Hitler  – sorella
 William Patrick Hitler  – nipote
 Heinz Hitler  – nipote

Altre persone 
 Adolf Hitler Uunona  – politico namibiano
 Adolf Lu Hitler Marak  – politico indiano del Partito del Congresso Nazionalista
 Chenjerai "Hitler" Hunzvi  – leader dei nazionalisti dello Zimbabwe
 Bing Hitler  – nome d'arte di Craig Ferguson
 E. Hitler  – nome d'arte di Eddie Meduza
 Adolf Hitler Campbell  – bambino statunitense chiamato così dal padre neonazista Heath Campbell che ha avuto 9 figli da 5 donne, tutti chiamati con nomi che ricordano personalità legate al nazismo, come ad esempio l'ultima figlia Eva Braun Campbell, presa dai servizi sociali poco dopo la nascita. È stato tolto dal padre e affidato ai servizi sociali.

Televisione

Serie televisive 
Il giovane Hitler (Hitler: The Rise of Evil) – serie TV del 2003 della CBS

Personaggi 
Eddie Hitler  – personaggio di Bottom
Gay Hitler  – personaggio di  Saturday Night Live
Vic Hitler  – personaggio della terza stagione di Hill Street giorno e notte

Altro 
 Hitler – romanzo di Giuseppe Genna del 2008